Albero genealogico dei Re di Troia secondo la tradizione di Omero e Apollodoro.

Troo fu il primo re di Troia mentre Erittonio e Dardano furono re di Dardania, ovvero il nome della stessa terra (e città) prima che Troo ne divenisse l'eponimo.

Fonti
Apollodoro, Biblioteca, (III,12,1-3)
Omero, Iliade, (XX,215-240)